Abhöraffäre steht für
 Abhöraffäre von Stammheim, 1970er Jahre
 NSA-Abhöraffären
 Abhöraffäre (1963), Deutschland
Siehe auch:
Polnische Abhöraffäre